Битва на реке Кандарать — крупное сражение отрядов из войска Степана Разина с царской регулярной армией 12 ноября 1670 года, на притоке р. Барыш (бассейн Суры). Ныне на месте боя существует село Большая Кандарать Карсунского района Ульяновской области.

История 
Ярким событием Крестьянской войны 1670-1671 был поход повстанцев в Среднее Поволжье. После захвата зимой и летом 1670 года Астрахани и Царицына Разин двинулся вверх по Волге, овладел Саратовом и Самарой и осадил Симбирск. С выходом в Среднее Поволжье численность повстанческих войска росла — под Симбирском она достигла 20 тыс. человек. Разин направлял небольшие отряды в разные стороны. К Симбирско-Карсунской сторожевой черте двинулся отряд М. Харитонова — одного из наиболее энергичных соратников Разина. Царское войско под руководством князя Ю. Барятинского шло к городу Алатырю, чтобы опередить движущегося туда А. Боляева. Барятинский доносил в Москву, что у села Кандарать (ныне Большая Кандарать)Алатырского уезда собралось до 15 тыс. крестьян. Повстанцы укрепились на левом берегу Кандарати. Барятинский попытался выманить их из укреплений, затем перебрался на её левый берег и «учинил бой великий». Сражение закончилось поражением повстанцев: они потеряли 12 пушек, 24 знамени, пленными 323 человек (не считая множества убитых), после чего побежали «разными дорогами».

В живописи 
Битве на Кандарати посвятил одну из своих картин известный художник-баталист Николай Семёнович Самокиш (1860—1944).

Литература 
 Зевакин М. И. К вопросу об участии мордовского народа в Крестьянской войне под руководством Разина // Зап. МНИИЯЛИЭ.— 1949.— Вып. 11.

Источник 
 Энциклопедия Мордовия, М.Ф. Жиганов.
 
 Село Большая Кандарать

Примечания 

1670 год
Восстание Разина
Сражения 1670 года